Chilpéric II peut désigner plusieurs rois :
 , co-roi des Burgondes (473-486).
  (670-721), roi de Neustrie.
Homonymie